Troodontinae è una sottofamiglia estinta di dinosauri teropodi troodontidi. La sottofamiglia è stata utilizzata per la prima volta nel 2017, per indicare il gruppo di troodontidi discendenti dall'ultimo antenato comune di Gobivenator mongoliensis e Zanabazar junior.

Classificazione 
Di seguito è riportato un cladogramma di Troodontinae, pubblicato da Aaron van der Reest e Phil Currie (2017):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Troodontidi